E néven ismert személyek a Habsburg–Lotaringiai-házból:

 József Antal János főherceg (1776–1847), Magyarország nádora, József nádor.
 József Károly Lajos főherceg (1833–1905), József nádor fia, a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka.
 József Ágost főherceg (1872–1962), József Károly Lajos fia, a Magyar Királyság kormányzója 1918–1919 között.
 József Ferenc főherceg (1895–1957), József Ágost fia.
 József Árpád főherceg (1933–2017), József Ferenc fia, 1977–2017 között a Vitézi Rend főkapitánya.